

Technologie 

 Scie : outil destiné à couper

Hydronymes 

 Scie : fleuve côtier français de Normandie (en Seine-Maritime)
 Scie : rivière française qui coule dans le département des Deux-Sèvres (79), affluent de l'Argenton

Voir aussi

Toponymes

LaScie, ville de la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada
 Rivière à la Scie, un affluent de la rive sud du fleuve Saint-Laurent, se déversant dans la ville de Lévis dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Anneville-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Crosville-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Gonneville-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Heugleville-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Longueville-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Aubin-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime
 Saint-Denis-sur-Scie : commune française de la Seine-Maritime

Faune 

 Mouche à scie (ou Symphyta) : sous-ordre d'insectes, sous-classe des néoptères, super-ordre des mécoptéroïdés, de l'ordre des hyménoptères
 Poisson-scie : type poisson cartilagineux

Divers 
 Les Dents de Scie, cité ouvrière française, construite en 1931 à Trappes, dans les Yvelines
 Scie musicale, instrument de musique dérivé de l'outil éponyme
 Signal en dents de scie, type d'onde
 La Scie, un magazine satirique français dont 40 numéros ont été publiés entre 1872 et 1873.
  Scie, mélodie, air, rengaine usée ou répétition fastidieuse d'un propos, que l’on est fatigué d’entendre.

Notes et références